Love's Victor – cortometraggio del 1911 diretto da Romaine Fielding
 Love's Victory – cortometraggio del 1914 diretto da Frank Hall Crane
 Love's Victor – cortometraggio del 1917 diretto da Burton L. King